Awtokratow (Автократов) – rosyjskie nazwisko.
 Dmitrij Awtokratow (1868–1953) – rosyjski anatom, weterynarz
 Nikołaj Awtokratow (1894—1982) – rosyjski pisarz
 Piotr Awtokratow (1856–1915) – rosyjski lekarz psychiatra
 Serafin Awtokratow (1833–1881) – rosyjski pisarz
 Władimir Awtokratow (1922–1992) – rosyjski archiwista